Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 de 2020 no Malawi e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.


Meios e preparação 

Apesar de não haver casos confirmados antes de 2 de abril, o Presidente Mutharika declarou a pandemia de coronavírus um desastre nacional. Algumas das medidas adotadas incluem a proibição de reuniões de mais de 100 pessoas em locais como igrejas, comícios, casamentos e funerais. Ele também decretou que as instituições de ensino públicas e privadas fossem fechadas a partir de 23 de março. Ele também pediu ao governo que suspendesse a realização de reuniões internacionais e proibiu que funcionários públicos participassem em reuniões regionais e internacionais. Ele convocou os residentes e cidadãos vindos de países afetados sujeitarem-se a quarentena própria ou obrigatória.

Foi somente após os quatro primeiros casos identificados em abril que Mutharika instituiu novas medidas que incluíam a suspensão de todas as reuniões e conferências. Ele também obrigou os Serviços Prisionais e os Centros Juvenis da Malawi a apresentar uma lista de prisioneiros e jovens que cometeram "pequenos delitos", incluindo aqueles que cumpriram uma parte significativa de suas sentenças por crimes moderados ao Ministro da Segurança Interna, a fim de descongestionar a superpopulação. das prisões do país. Outras medidas incluíram a redução dos preços dos combustíveis, bem como a isenção da taxa não turística para apoiar a indústria do turismo, incluindo a isenção de imposto de residência para todos os médicos estrangeiros e pessoal médico. O Tesouro foi chamado a reduzir os salários do Presidente e Governo em 10% durante três meses, a fim de direcionar os recursos para lutar contra o coronavírus. A Autoridade Tributária do Malawi foi instruída a abrir uma janela voluntária de conformidade tributária por um período de seis meses, a fim de permitir que contribuintes com pagamentos em atraso liquidassem as suas obrigações fiscais. Mutharika fez todos os escritórios trabalhar em turnos, excepto os serviços essenciais, a fim de mitigar o congestionamento nos locais de trabalho. A 14 de abril o presidente anunciou um lockdown de 21 dias a partir do sábado, 18 de abril, à meia-noite. No entanto, a 17 de abril, o Supremo Tribunal do Malawi proibiu temporariamente o governo de implementar o lockdown de 21 dias após uma petição da Coalizão de Defensores de Direitos Humanos. O argumento apresentado pela Coalizão de Defensores de Direitos Humanos foi a necessidade de realização mais estudos e análises para evitar danos aos mais pobres e vulneráveis ​​da sociedade do país.

Cronologia

Abril de 2020

2 de abril 

O presidente Peter Mutharika confirmou os três primeiros casos de COVID-19 Os três casos incluem um malauiano de origem asiática que voltou da Índia, um seu parente e a sua criada.

4 de abril 

Um quarto caso foi confirmado, envolvendo um indivíduo que havia regressado recentemente do Reino Unido.

6 de abril 

Um quinto caso envolveu uma mulher que havia regressado, também, do Reino Unido e estava em quarentena há algumas semanas.

7 de abril 

Foi anunciado que a última infetada havia falecido. O Malawi identificou mais três casos, totalizando 8. Um é um individuo de 34 anos que teve contacto próximo com o primeiro caso registado em 2 de abril, a segunda envolveu uma senhora de 28 anos que regressou do Reino Unido em 19 de março, enquanto que o terceiro foi de um homem de 30 anos que veio da África do Sul em 16 de março.

Final do mês 
Ao longo do mês, houve 37 casos confirmados, três óbitos e 7 recuperações, deixando 27 casos ativos no final do mês.

Maio de 2020 
Em maio, houve 247 novos casos, elevando o número total de casos confirmados para 284. Um paciente morreu, aumentando o número de mortos para quatro. O número de pacientes recuperados aumentou de 35 para 42, deixando 238 casos ativos no final do mês.

Junho de 2020 
Em junho, houve 940 novos casos, elevando o número total de casos confirmados para 1224. O número de mortes subiu para 14. O número de pacientes recuperados aumentou de 218 para 260, deixando 950 casos ativos no final do mês.

Julho de 2020 
Houve 2 854 novos casos em julho, aumentando o número total de casos confirmados para 4 078. O número de mortes aumentou de 100 para 114. O número de pacientes recuperados aumentou de 1 615 para 1 875, deixando 2 089 casos ativos até o final do mês.

Ver também 
 Pandemia de COVID-19
 Cronologia da pandemia de COVID-19

Notas 

Malawi
Malawi